Ashleigh Barty a fost campioana en-titre, dar s-a retras din tenisul profesionist în martie 2022.

Caroline Garcia a câștigat titlul – al treilea ei titlu de nivel WTA 1000 – învingând-o în finală pe Petra Kvitova cu scorul de 6–2, 6–4.

Capi de serie 
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022